Lago Vittoria – uno dei Grandi Laghi dell'Africa
 Lago Vittoria (Nuovo Galles del Sud) – lago del Nuovo Galles del Sud, Australia
 Lago Vittoria (Victoria) – lago salino nella penisola di Bellarine nello stato di Victoria, Australia
 Lago Vittoria – uno dei laghi Gippsland nello stato di Victoria, Australia
 Lago Vittoria (Michigan) – lago degli Stati Uniti
 Lago Vittoria (Minnesota) – lago della contea di Douglas, Minnesota
 Lago Vittoria (Terranova e Labrador) – lago del Canada
 Lago Vittoria – lago al confine tra Afghanistan e Tajikistan, noto anche come lago Zorkul'

Altro 

 Victoria Lake – lago nel Hagley Park, Christchurch, Nuova Zelanda

 Laguna Victoria – lago in Bolivia